Alarm (apparaat), een waarschuwing bij onverwacht gevaar en een apparaat dat zo'n waarschuwing geeft;
 Wekker, in vertalingen uit het Engels: een waarschuwing op een vooraf ingesteld tijdstip en een apparaat dat zo'n waarschuwing geeft;
The Alarm, een popgroep uit Wales;
 Alarm (politieke partij), een voormalige Nederlandse politieke partij;
 Alarm (verzetskrant, Peize), een Nederlandse verzetskrant.

Het woord alarm komt van het Frans: à l'arme, dus: te wapen!